MTV kan referere til:

 MTV, Music Television – en tv-station
 Magyar Televízió – Ungarns nationale tv-station, forkortes til MTV
 Medicinsk teknologivurdering, forkortes MTV
 MTV Produktion – et nu nedlagt dansk tv-produktionsselskab

sh:Magyar Televízió